Gaston Rebry, driemaal winnaar in de jaren 1930
 Roger De Vlaeminck, viermaal winnaar in de jaren 1970